Дуге Њиве могу да буду:
 Дуге Њиве (Вргорац), насеље у општини Вргорац, Хрватска
 Дуге Њиве (Клина) (Дугоњиве), насеље у општини Клина, Косово и Метохија, Србија
 Дуге Њиве (Оштра Лука), насеље у општини Оштра Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

Види још 
 Дуга Њива (вишезначна одредница)